La Copa Federació 2011, coneguda oficialment com a Fed Cup by BNP Paribas 2011, correspon a la 49a edició de la Copa Federació de tennis, la competició nacional de tennis més important en categoria femenina.

Itàlia defensava els dos títols aconseguits consecutivament davant els Estats Units. La República Txeca va aconseguir el seu primer títol després de la dissolució de Txecoslovàquia l'any 1993.

Quadre

Primera ronda

Itàlia vs. Austràlia

Rússia vs. França

Eslovàquia vs. República Txeca

Bèlgica vs. Estats Units

Semifinals

Itàlia vs. Rússia

República Txeca vs. Bèlgica

Final

Rússia vs. República Txeca

Enllaços externs 

 Web oficial 

2011
Competicions tennístiques del 2011